La Division 2 1982-1983 è stata la quarantaquattresima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con il , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Włodzimierz Lubański del Valenciennes con 28 gol per il girone A, e Christian Dalger del Tolone con 18 gol per il girone B.

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff 
 Playoff :
 -  3-1 / 0-1 
 Barrage D1-D2 :

 (D1) -  (D2) 1-1 / 1-3 
 Spareggio Campione 2.Divisione :

 -  0-1 / 2-2

Note

Voci correlate 
 Division 1 1982-1983
 Coppa di Francia 1982-1983

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Ligue 2